A sigla DMD pode se referir a:
 Denúncias no Marketing Digital
Distrofia muscular de Duchenne
Dot matrix display
Digital micromirror device

Desambiguações de siglas